Porta Fiorentina – porta cittadina storica di Pistoia
 Porta Fiorentina – porta cittadina di Pescia
 Porta Fiorentina – contrada di Cerreto Guidi
 Porta Fiorentina – contrada di Castiglion Fiorentino
 Porta Fiorentina – rione di Pisa
 Porta Fiorentina – stazione di Viterbo